Stylops circularis  — вид веерокрылых насекомых рода Stylops из семейства Stylopidae. Япония (Сикоку).
Общая длина самок около 6 мм. Длина цефалоторакса 1,18 мм; интермандибулярное расстояние 1,4 мм. Характеризуется почти округлой формой цефалоторакса; рот поперечный. Первый вид веерокрылых, найденный на острове Сикоку. 
Паразиты пчёл вида Andrena (Gynanandrena) sasakii (Andrena, Andrenidae). Близок к виду Stylops dominiquei, обнаруженному в Европе на пчёлах Andrena (Agandrena) agilissima.
Вид был впервые описан в 1985 году японскими энтомологами Тэйдзи Кифунэ (Kifune Teiji; Department of Parasitology, School of Medicine, , Фукуока) и Ёсихиро Хирасимой (Yoshihiro Hirashima; Entomological Laboratory, Faculty of Agriculture, Университет Кюсю, Фукуока, Япония).

Примечания

Литература

Ссылки 

 Strepsiptera  на сайте Энциклопедия жизни eol.org 
 Strepsiptera Kirby, 1813 на сайте Biolib.cz  
 Kathirithamby, Jeyaraney. 2002. Strepsiptera. Twisted-wing parasites . The Tree of Life Web Project, http://tolweb.org/ 
 Kathirithamby J. Strepsiptera Families .

Stylops
Животные, описанные в 1985 году
Насекомые Азии
Эндемики Японии